Нина Александровна Кармашова () — советский и российский хирург, Почётный гражданин города Кургана (1995). Заслуженный врач РСФСР. Участница Великой Отечественной войны.

Биография 
Нина Кармашова родилась 18 ноября 1916 года в городе Кургане Курганского уезда Тобольской губернии, ныне город — административный центр Курганской области.

Свою трудовую деятельность она начала рано, в 1931 году, в пятнадцатилетнем возрасте стала работать инкассатором, а затем бухгалтером.

В 1941 году, в самом начале Великой Отечественной войны, окончив Свердловский медицинский институт была призвана на медицинскую службу в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии. Участница Великой Отечественной войны. Осуществляла медицинскую практику хирургом эвакуационного госпиталя в городе Ижевске, затем была назначена ведущим хирургом действующей Армии в составе Украинского фронта. Завершила войну в 1945 году в городе Будапеште.

В 1945 году на протяжении года работала школьным врачом в городе Лигниц (ныне Легница) в Польше. Затем работала в г. Свердловске в качестве врача-хирурга.

В 1947 году вернулась в город Курган и стала работать в Первой городской больнице города Кургана. Затем перешла трудиться в Курганскую городскую больницу № 2 ординатором хирургического отделения, затем в 1966 году была назначена на должность заместителя главного врача по медицинской части этой больницы.

Активный участник медицинского сообщества, а также общественной жизни города и региона. Неоднократно её избирали депутатом Курганского городского Совета народных депутатов. Награждалась государственными наградами СССР. Ей было присвоено почётное звание Заслуженный врач РСФСР.

Решением Курганской городской Думы в 1995 году была удостоена звания «Почётный гражданин города Кургана».

Проживала в городе Кургане.

Нина Александровна Кармашова умерла 31 августа 1999 года, похоронена  города Кургана Курганской области.

Награды и звания 
 Орден Отечественной войны II степени,
 Орден Трудового Красного Знамени,
 Орден «Знак Почёта»,
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
 медали,
 Заслуженный врач РСФСР,
 Значок «Отличнику здравоохранения»,
 Почётный гражданин города Кургана, 1995 год.

Память 

 В Кургане, по адресу: улица Гоголя, 60 была установлена мемориальная доска в память о почётном гражданине города. В этом доме жила почётный гражданин города Кургана участница Великой Отечественной войны Кармашова Нина Александровна 1916—1999.

Примечания

Литература 
 Буклет к 70-летию Великой Октябрьской Революции «Почетные граждане города Кургана». — Курган: Курганская областная организация Союза журналистов СССР, 1986.
 Сборник документов «Лидеры и время». Курган: Издательство ГИПП «Зауралье», 2003.
 О присвоении почетного звания заслуженного врача РСФСР медицинским работникам лечебно-профилактических учреждений Курганской области: указ Президиума Верховного Совета РСФСР // Советское Зауралье. — 1965. — 21 декабря.
 На страже здоровья / сост.: Н. А. Печенин, И. И. Столбов, Ю. К. Айзов. — Курган, 1973.С.30 С высокими наградами: Указ о награждении от 11.03.1976 г. // Сов. Зауралье. — 1976. — 11 апреля.

Ссылки 
 Нина Александровна Кармашова 
 Почётный гражданин Кармашова Н. А. 

Выпускники Уральского медицинского университета
Медики Великой Отечественной войны
Персоналии:Легница
Почётные граждане Кургана
Депутаты Курганского городского совета